Данный список ранжирует крупнейшие небоскрёбы Шэньчжэня по высоте. Шэньчжэнь входит в Клуб городов-триллионников и обладает третьей по величине экономикой среди городов Китая, уступая лишь Шанхаю и Пекину. Шэньчжэнь добился самого быстрого роста с началом Политики реформ и открытости и является наиболее успешным примером трансформации китайской экономики из плановой в рыночную. Имея самый высокий средний доход на душу населения в Китае, Шэньчжэнь привлекает специалистов и стартапы со всего мира, что стимулирует постоянный спрос на офисную, жилую и торговую недвижимость.

Строительный бум начался в Шэньчжэне в конце 1970-х годов после учреждения в городе особой экономической зоны, в которую хлынули иностранные инвестиции из Гонконга, Макао, Сингапура, Японии, Южной Кореи, США и Западной Европы. В 1985 году был построен первый классический небоскрёб — Гуомао-билдинг (160 метров), который стал на тот момент самым высоким зданием материкового Китая. В 1990-х годах южную часть Шэньчжэня охватил настоящий бум высотного строительства. В 1996 году была закончена Башня Сёньхин — первое здание города, превысившее в высоту 300 метров. С 1996 по 2006 год в городе было построено 18 зданий высотой более 200 метров. В 2017 году было построено самое высокое здание города на сегодняшний момент — Международный финансовый центр Пинань. По концентрации высотной застройки Шэньчжэнь уступает в Азии лишь соседнему Гонконгу. Основными кластерами небоскрёбов являются районы Наньшань, Футянь и Лоху.

Высочайшие построенные здания 
Этот список включает построенные небоскрёбы Шэньчжэня высотой 250 и более метров.

Хронология высочайших зданий 
Этот список включает здания, которые в разные годы являлись самыми высокими зданиями Шэньчжэня.

См. также 
 Список самых высоких зданий Китая

Примечания

Ссылки 
 

Шэньчжэнь
Шэньчжэнь